Miejscowości w USA:
 Newville – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Henry
 Newville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Cumberland
Gminy w USA:
 Newville (ang. Newville Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie DeKalb